Круговская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Круговская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд
 Круговская волость (Клинский уезд) — в составе Московской губернии, Клинский уезд